Etton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Etton, East Riding of Yorkshire, ort i England, 
 Etton, Cambridgeshire, ort i England,